Heinefetter bzw. Heinevetter ist der Familienname folgender Personen:

 Eva Heinfetter (um 1810–unbekannt), deutsche Opernsängerin
 Fatime Heinefetter (unbekannt–nach 1842), deutsche Opernsängerin
 Johann Baptist Heinefetter (1815–1902), deutscher Maler
 Kathinka Heinefetter (1819–1858), deutsche Opernsängerin
 Klara Stöckl-Heinefetter (1816–1857), deutsche Opernsängerin (Sopran)
 Nanette Heinefetter (Lebensdaten unbekannt), deutsche Opernsängerin
 Sabine Heinefetter (1809–1872), deutsche Opernsängerin
 Wilhelm Heinefetter (1833–1934), deutscher Kapellmeister
 Silvio Heinevetter (* 1984), deutscher Handballspieler